Уестърн енд Съдърн Оупън 2011 е 3-тото издание на Уестърн енд Съдърн Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Мейсън, САЩ от 15 до 21 август. Ким Клейстерс трябва да защитава титлата си, но отказва участие поради травма в коремната област. Поставената под номер 4 Мария Шарапова печели състезанието след победа с 2:1 сета над Йелена Янкович. На двойки победителки от Уестърн енд Съдърн Файненшъл Груп 2010 са Виктория Азаренка и Мария Кириленко. Азаренка обаче решава да не участва, а Кириленко се включва в схемата с Надя Петрова. Двете са елиминирани на четвъртфиналите от бъдещите финалистки Натали Грандин и Владимира Ухлиржова, които в спор за титлата губят от Ваня Кинг и Ярослава Шведова с 4 – 6, 6 – 3, [9 – 11].

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (полуфинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвърфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (шампионки)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (четвърфинал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (четвърфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (осминафинал)
  Юн-Джан Чан /  Анастасия Родионова (1 кръг)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Уестърн енд Съдърн Оупън